El Bosc Comunal de Sant Marçal és un bosc públic de titularitat comunal del terme de Sant Marçal, a la comarca dels Aspres, o del Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat a l'extrem sud-occidental del terme de Sant Marçal, al peu i al nord-est de Batera.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna de Sant Marçal, que n'és propìetària. Té el codi identificador de l'ONF F16265O.

Referències

Notes

Bibliografia

Enllaços externs 
 Una pàgina web sobre el bosc comunal
 Una altra

Boscs del Rosselló
Geografia de Sant Marçal